Stapar est un toponyme qui peut désigner :
Stapar, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Sombor, district de Bačka occidentale ; 
Stapar, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara.